Regierung Bettel steht für folgende Regierungen Luxemburgs:
 Regierung Bettel-Schneider, alternativ Regierung Bettel I (2013 bis 2018)
 Regierung Bettel-Schneider/Kersch-Braz/Bausch, alternativ Regierung Bettel II (seit 2018)